Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1984/85 war die 40. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam keine Mannschaft aus der Oberliga Nord in die Verbandsliga, lediglich die fünf Aufsteiger FTSV Komet Blankenese (Wiederaufstieg nach 23 Jahren), 1. SC Norderstedt (Wiederaufstieg nach fünf Jahren), TSV Duwo 08 (Wiederaufstieg nach einer Saison), Blau-Weiß Schenefeld (Rückkehr nach elf Jahren) und SV Blankenese (Rückkehr nach sechs Jahren).

Sieger wurde Holstein Quickborn. Zusammen mit dem Zweitplatzierten VfL Pinneberg nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Beide beendeten ihre Gruppe auf dem letzten bzw. vorletzten Platz und verpassten dadurch den Aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Blau-Weiß Schenefeld und der SV Blankenese mussten die Verbandsliga nach einer Saison wieder verlassen, der VfL Geesthacht nach vier Spielzeiten.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1984/85 im deutschen Fußball-Archiv

1984
Fußballsaison 1984/85